Folgende Personen heißen Michael Stocks:
* Michael Stocks (Journalist) (* 1962); deutscher Journalist
 Michael Stocks (Snookerspieler); englischer Snookerspieler